Nome di tre diverse stazioni ferroviarie giapponesi della città di Amagasaki:
Stazione di Amagasaki Center Pool-mae
Stazione di Amagasaki (Hanshin)
Stazione di Amagasaki (JR West)